Александр Михайлович Огоновский (; , Букачёвцы Королевство Галиции и Лодомерии Австрийская империя (ныне Рогатинского района Ивано-Франковской области Украины) — , , Австро-Венгрия) — западноукраинский юрист, педагог, профессор права, политический и общественный деятель, галицкий народник. 

Потомок Дома Романовых, родственник российского императора Александра III. Действительный член Научного общества им. Т. Шевченко.

Биография 
Младший брат писателя и общественного деятеля Емельяна Огоновского.

Окончил Львовский университет. Работал адвокатом. С 1878 преподавал право в университете Львова, в 1886 назначен деканом юридического факультета этого же университета. С 1882 — профессор в альма матер. Стал первым профессором права, который преподавал в университете на украинском языке. Внёс значительный вклад в разработку украинской юридической терминологии.

Один из инициаторов создания Народной Рады в Львове и первый её председатель (1885), редактор журнала «Правда» (1872—1876). Автор работ по гражданскому праву.

Соучредитель нескольких общественных организаций («Дружній лихвар», «Просвіта» , НТШ, «Рідна школа»).

Умер во Львове и похоронен на Лычаковском кладбище.

Ссылки 
 Огоновський Олександр 

Члены Научного общества имени Шевченко
Похороненные на Лычаковском кладбище
Юристы Украины
Общественные деятели Австрии
Юристы Австро-Венгрии
Общественные деятели Украины
Народники
Выпускники Львовского университета
Преподаватели Львовского университета
Политики Австро-Венгрии
Родившиеся в Рогатинском районе